Kaulbach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich August von Kaulbach (1850–1920), tysk konstnär
 
 Hermann von Kaulbach (1846–1909), tysk konstnär
 Wilhelm von Kaulbach (1805–1874), tysk konstnär

Tyska efternamn